Nuottikotasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottikotasaari (ö i Kajanaland), 
 Nuottikotasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar